Flämsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flämsjön (Istrums socken, Västergötland), sjö i Skara kommun,  (1,1 km²)
Flämsjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun,  (6,06 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn